Bernigeroth ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Martin Bernigeroth (1713–1767), deutscher Kupferstecher
 Martin Bernigeroth (1670–1733), deutscher Kupferstecher
 Martin Friedrich Bernigeroth (1737–1801), deutscher Kupferstecher und Zeichenlehrer in der Schweiz